Arsameia ist der antike Name zweier Ort im Reich von Kommagene:

 Arsameia am Nymphaios, heute Eski Kale (Alte Burg) bei Eski Kahta, Türkei
 Arsameia am Euphrat, heute Gerger Kalesi bei Gerger, Türkei